Пуэрто-Рико принимало участие в Зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия) в первый раз за свою историю, но не завоевало ни одной медали.

Санный спорт 

Страну на соревнованиях представлял саночник Джордж Такер. В каждой из попыток Джон оставался последним и в итоге с очень большим отставанием не только от первого места, но даже и от стоящего на одну ступеньку выше него британца Криса Прентиса занял последнее 30 место. Но эта неудача в итоге не остановила Джона и он принял участие в Олимпийских играх в Калгари.
Спортсменов — 1
 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года